Национальный чемпионат I 1973/1974 () — 72-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1973/1974
Венгрия
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1973 году
Спорт в Венгрии в 1974 году